Remember (Desperate Housewives)
 Remember (Walking in the Sand)
 Remember, episódio da quinta temporada da série The Walking Dead.
 Remember, filme de 2015, que no Brasil foi intitulado Memórias Secretas.

Desambiguação